Zablatje je lahko:
 Zablatje Posavsko (Hrvaška)
 Zablatje (Hrvaška)